Метінвест Діджитал  (Metinvest Digital) – українська ІТ-компанія, що спеціалізується на цифровій трансформації великого бізнесу і реалізує проєкти в Україні, Європі та США. 

Компанія розробляє, впроваджує і підтримує комплексні ІТ-рішення з побудови технологічної інфраструктури, розвитку інформаційних систем, стратегічного аутсорсингу, міграції даних, системної інтеграції, кібербезпеки й захисту інформації. 

Метінвест Діджитал як єдиний ІТ бізнес-партнер Групи Метінвест  відповідає за втілення цифрових рішень для трансформації бізнесу.  

Компанія є сертифікованим партнером Microsoft (Gold Certified Partner), SAP (Silver Partner) та Micro Focus (Gold Partner)

Історія
7 вересня 2018 року ТОВ «Метінвест Діджитал» було створено як окрему компанію – ІТ бізнес-партнера Групи Метінвест в рамках системної трансформації ІТ-напрямку компанії. 

«Метінвест Діджитал» зосередив у собі усю технічну експертизу, знання та 13-річний досвід впровадження масштабних проєктів цифровізації найбільшої гірничо-металургійної компанії України. На сьогодні «Метінвест Діджитал» як єдиний ІТ бізнес-партнер Групи Метінвест відповідає за її комплексну цифрову трансформацію. 

Жовтень 2018 року «Метінвест Діджитал» вступила до Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України (АППАУ) 

Січень 2019 року «Метінвест Діджитал» завершив найбільший в історії Центральної та Східної Європи перехід у хмару SAP HEC (Hana Enterprise Cloud) 

Травень 2019 року проєкти «Метінвест Діджитал» з міграції на хмарну платформу SAP HEC та впровадження системи постановки цілей та оцінки ефективності перемагають у міжнародному конкурсі SAP Quality Awards та отримують друге та перше місце у категоріях «Іновації» та «Бізнес-трансформація» відповідно 

Серпень 2020 року «Метінвест Діджитал» отримує статус золотого партнера Microsoft – Gold Certified Partner 

Серпень 2020 року «Метінвест Діджитал» стає ІТ-партнером Укртелекому 

Березень 2020 року «Метінвест Діджитал» забезпечує перехід понад 8 тис. співробітників Групи Метінвест на віддалений режим роботи 

Квітень 2020 року «Метінвест Діджитал» стає сертифікованим партнером SAP за напрямами SAP S/4 HANA, SAP Ariba Solutions, SAP SuccessFactors, SAP Sales Cloud 

Червень 2020 року «Метінвест Діджитал» завершує найбільшу в Україні міграцію ІТ-інфраструктури на хмарну платформу Microsoft Azure 

Жовтень 2020 року «Метінвест Діджитал» укладає угоду про співпрацю з ПУМБ 

Листопад 2020 року «Метінвест Діджитал» підтвердив сертифікат Центру експертизи клієнта SAP на рівні Advanced 

Грудень 2020 року «Метінвест Діджитал» розширює свою експертизу з технологій Microsoft до семи золотих та однієї срібної компетенції 

Грудень 2020 року «Метінвест Діджитал» отримав статус авторизованого партнеру компанії Axis Communications 

Січень 2021 року «Метінвест отримав» статус золотого партнера компанії Micro Focus 

Березень 2021 року Проєктний офіс «Метінвест Діджитал» увійшов до десятки найкращих в Україні за рейтигом PMO Ukraine Awards 2020

Квітень 2021 року «Метінвест Діджитал» увійшов до рейтингу Топ-25 лідерів діджиталізації України за версію видання «Влада грошей» 

Червень 2021 року Проєкти цифровізації Групи Метінвест впроваджені за підтримки «Метінвест Діджитал» увійшли до списку фіналістів міжнародного конкурсу SAP Quality Awards for Customer Success серед країн Центральної та Східної Європи

ПРИМІТКИ
1.    Про компанію Метінвест Діджитал на офіційному сайті , Metinvest Digital 

2.    Про компанію Метінвест Діджитал на dou.ua, DOU 

3.    Метінвест автоматизував постановку цілей та оцінку ефективності співробітників за допомогою SAP SuccessFactors , SAP 

4.    Діджиталізація закупівель: скільки компанія може зекономити на оцифруванні , Mind

5.    Управління мобільними ремонтами на ММК ім. Ілліча , YouTube  

6.    Група Метінвест зайняла призові місця у двох номінаціях конкурсу SAP Quality Awards 2019 серед країн Центральної і Східної Європи , Метінвест 

7.    Metinvest Saves $2 Million By Modernizing HR, Forbes 

8.    Метінвест завершив найбільший в історії Центральної та Східної Європи перехід у хмару SAP HEC , SAP  

9.    Ukrainian IT expert shifts customers into digital fast lane with Microsoft Project Online , Microsoft  

10.  Безпечний відмовостійкий доступ в Інтернет Групи компаній Метінвест , Компьютерное обозрение 

11.  «Сэкономим на HR до $2 млн». Как «Метинвест» и «Фармак» вдохновляют команду достигать целей , Mc.Today 

12.  Дроны и беспилотные самосвалы: как IT-технологии меняют добычу железной руды в Украине , Бизнес-портал UA-Prom.info 

13.  Data Center Migration to Microsoft Azure for Metinvest , Infopulse  

14.  Как обеспечить Unified Communications для 80 тыс. сотрудников , Компьютерное обозрение 

15.  OpenText Extended ECM for SAP in Metinvest - a Leading Steel and Mining Company in Europe , N-iX

16.  Інтрев’ю Сергія Детюка для издания «Компьютерное обозрение»: «Гибкость и адаптивность – синонимі современной ИТ-службы» , Компьютерное обозрение  

17.  Сергей Детюк: «Метинвест Диджитал» управляет портфелем из 100 проектов цифровых преобразований , Деловая столица 

18.  Інтерв’ю Сергія Детюка для KPMG Magazine Review: «Коли йдеться про довготерміновий розвиток підприємства, головний актив — люди, а не технології» , KPMG Magazine Review 

19.  Топ-25 лидеров диджитализации , Деловая столица 

20.  Топ-25 инновационных компаний , Деловая столица 

21.  Сторінка компанії на сайт для просування концепції 4.0 в Україні та за її межами , АППАУ

22.  Аналітичний огляд «Landscape Industry 4.0 in Ukraine» презентує 2-гу версію ландшафту українських інноваторів Індустрії 4.0 , Landscape Industry 4.0 in Ukraine 

23.  Проєктний офіс Метінвест Діджитал увійшов до десятки найкращих в Україні , Mind.ua 

24.  Метінвест Діджитал отримав статус золотого партнера компанії MicroFocus , Mind.ua 

25.  Перспективні розробки. Навіщо «Метінвест Діджитал» власний R&D-центр,  Влада грошей 

26.  Global manufacturing Group, Metinvest, lays foundations for long-term growth by moving to Azure , Microsoft 

27.  Метінвест запустив систему CRM для покращення клієнтського сервісу , Mind.ua

ПОСИЛАННЯ
Сайт компанії  
Сторінка компанії у Facebook  
Сторінка компанії у Linkedin 
Сайт компанії Метінвест 

__ІНДЕКС__